Белоо́стров:

 Белоостров — муниципальное образование в составе Курортного района Санкт-Петербурга.
 Белоостров — железнодорожная станция
 Крушение под Белоостровом
 Белоостров — несерийное пассажирское судно дальнего плавания.